Сан Хосе Гвадалупе има више значења:

 Сан Хосе Гвадалупе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Гвадалупе (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Гвадалупе, Лагартихас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику